Etchegoyen ist der Familienname folgender Personen:

 Martín Etchegoyen (1890–1974), uruguayischer Politiker
 Pedro Etchegoyen (1894–nach 1924), uruguayischer Fußballspieler
 Ricardo Horacio Etchegoyen (1919–2016), argentinischer Psychoanalytiker